Een ventiel (techniek), een mechanisme om de stroming van een fysisch medium te besturen.
 Een terugslagventiel.
 Een ventiel van een blaasinstrument, zie ventiel (muziek).
 Een fietsventiel, een onderdeel van een fietsband.
 Een overdrukventiel, ook veiligheidsventiel genoemd.